Ansperger ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ansperger (* 1955), ehemaliger österreichischer Kickboxer
 Nicole Ansperger (* 1981), deutsche Musikerin